Příjmení Lejsek nosí více osobností:

 František Lejsek alias Vjačeslav Lejsek (1857-1935) – český hudebník a skladatel vojenské hudby
 Tomáš Lejsek (* 1937) – český chemik zabývající se pivovarnictvím
 Vlastimil Lejsek (1927–2010) – český klavírista a skladatel

 ženská varianta s přechýlením
 Marie Hudečková-Lejsková (1872–po 1932) – česká typografka a podnikatelka
 Milada Lejsková-Matyášová (1908–1975) – česká historička umění
 Věra Lejsková (* 1930) – česká klavíristka a hudební pedagožka

Česká příjmení